Флаг Острого́жского района — официальный символ Острого́жского муниципального района Воронежской области Российской Федерации. Флаг утверждён 27 августа 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 4445.

Флаг Острогожского муниципального района разработан на основе герба и отражает исторические, природные и экономические особенности района.

Описание 
«Прямоугольное полотнище голубого цвета отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба Острогожского муниципального района: посредине в верхней половине полотнища жёлтого летящего орла с воздетыми крыльями, у древка на белой горе золотую бревенчатую крепость с тремя остроконечными башнями, из которых средняя выше, а ближняя к древку ниже прочих».

Обоснование символики 
Начало образованию Острогожского муниципального района положено возведением крепости в 1652 году по Указу государя Алексея Михайловича, как одно из военных крепостей Белгородской засечной черты для охраны южных границ государства Российского от набегов крымских татар.

Украинские и русские служилые люди общими усилиями возводили «новый черкасский городок», как называли тогда Острогожск. До конца XVIII века Острогожск сохранял внешний облик военной крепости. Историческое значение района, как защитного рубежа русского государства, сам факт рождения крупнейших населённых пунктов района из порубежных крепостей Белгородской оборонительной черты (Ольшан, Острогожск, Коротояк, Урыв) символизирует, изображение жёлтой бревенчатой крепости на холме.

Белый холм в сочетании с голубым цветом полотнища отражает гармоничность и красоту окружающего ландшафта — Донского Белогорья.

Взлетающий ввысь орёл аллегорически символизирует уроженцев района, прославивших свою малую родину, которая дала начало их высокому жизненному полёту. Этим символом подчёркивается благородство и величие жителей района, их сила и неустрашимость, стремление к достижению высот в своей жизнедеятельности и их покорению.

Не случайно эпитетом «орёл» издавна называли ярких, самобытных, талантливых, отважных людей. Воздетые крылья аллегорически означают устремлённость в будущее. Орёл символизирует власть, мощь, бесстрашие, а также обновление и попечение о подрастающем поколении.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, урожая, уважения, интеллекта, стабильности.

Белый цвет (серебро) — символ мира, взаимопонимания, чистоты.

Голубой цвет — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели. Символизирует также реку Дон.

Примечания